Koto Padang (Koto Baru), een plaats in Indonesië
Koto Padang (Tanah Kampung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing